IPP je lahko:
 Individualni partnerski program
 Internet Printing Protocol
 Internistična prva pomoč